Sveti Ignacij je lahko:

 Ignacij Antiohijski (okoli 35–okoli 107), učenec svetega Janeza Evangelista, škof v Antiohiji, mučenec in apostolski oče
 Ignacij Carigrajski (798–877), carigrajski patriarh in mučenec
 Ignacij Lakonijski (1701–1781), italijanski kapucin
 Ignacij Lojolski (1491–1556), baskovski svetnik, ustanovitelj Družbe Jezusove in prvi general jezuitov

Glej tudi 

 Cerkev svetega Ignacija